Popołudnie fauna (L’Après-midi d’un faune) – poemat Stéphane’a Mallarmégo (1876)
 Popołudnie fauna (Prélude à l'après-midi d'un faune) – preludium Claude’a Debussy’ego (1894)
 Popołudnie fauna (L’Après-midi d’un faune) – balet z choreografią Wacława Niżyńskiego (1912)